Марин Айрленд () — американская актриса; добилась наибольшего успеха благодаря игре отрицательных персонажей на бродвейской и офф-бродвейской сценах.

Айрленд родилась в Нью-Йорке, но выросла в Южной Калифорнии и окончила Университет Хартфорда в штате Коннектикут. На театральной сцене она дебютировала в 2001 году, а в 2009 году переместилась на Бродвей с ролью в пьесе Reasons To Be Pretty, которая принесла ей Theatre World Award и номинацию на премию «Тони» за лучшую женскую роль в пьесе.

На телевидении, Айрленд появилась в сериалах «Закон и порядок», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Закон и порядок: Преступное намерение», «Хорошая жена», «Убийство» и «Последователи», а также имела второстепенные роли в «Босс» и «Родина». Она играет главную роль в драматическом сериале WE tv «Разделение».
 
На большом экране, Айрленд появилась в фильмах «Маньчжурский кандидат» (2004), «Девушка из пригорода» (2007), «Рэйчел выходит замуж» (2008), «Весенние надежды» (2012) и «Побочный эффект» (2013), а также снялась в независимых драмах «Дублёрша» (2008), «28 спален» (2012) и «Глобальное потепление» (2012).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы Хартта (Хартфордский университет)
Выпускники Хартфордского университета
Киноактрисы США